O Grupo H da Copa do Mundo FIFA de 2014 consiste nas seleções: Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul.

Encontros anteriores em Copas do Mundo 
 Bélgica x Argélia: Nenhum encontro
 Rússia x Coreia do Sul: Nenhum encontro
 Bélgica x Rússia (incluindo a União Soviética):
 1970, Fase de grupos: Bélgica 1–4 USSR
 1982, Segunda fase: Bélgica 0–1 USSR
 1986, Oitavas-de-final: Bélgica 4–3 USSR
 2002, Fase de grupos: Bélgica 3–2 Rússia
 Coreia do Sul x Argélia: Nenhum encontro
 Coreia do Sul x Bélgica:
 1990, Fase de grupos: Coreia do Sul 0–2 Bélgica
 1998, Fase de grupos: Coreia do Sul 1–1 Bélgica
 Argélia x Rússia: Nenhum encontro

Classificação

Jogos

Bélgica x Argélia

Rússia x Coreia do Sul

Bélgica x Rússia

Coreia do Sul x Argélia

Coreia do Sul x Bélgica

Argélia x Rússia

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2014

Ligações externas 
  FIFA.com

Copa do Mundo FIFA de 2014